Terrore cieco (See No Evil) – film del 1971 diretto da Richard Fleischer
 Il collezionista di occhi (See No Evil) – film del 2006 diretto da Gregory Dark